Симен Хегстад Крюгер (; ) — норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2023 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион мира среди юниоров 2016 года в гонке на 15 км.

Симен Хегстад Крюгер предпочитает дистанционные гонки свободным стилем, желательно с раздельным стартом. Выступает за спортивный клуб Lyn Ski.

Биография 
Первые успехи в лыжах пришли к Симену Хегстаду Крюгеру ещё на юниорском уровне — на чемпионате мира среди юниоров-2013 он выиграл серебряную медаль в эстафете. Спустя два года, на аналогичном соревновании в Алматы норвежец завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км свободным стилем. На чемпионате мира среди юниоров-2016 в румынском Рышнове в гонке на 15 км Симен Хегстад Крюгер стал чемпионом мира среди юниоров.

Вскоре спортсмен дебютировал в Кубке мира, это произошло 16 марта 2013 года на легендарном холменколленском марафоне в Осло. В своей первой гонке Крюгер занял 43 место, отстав от победителя россиянина Александра Легкова на +8:54.4. Долгое время норвежец не мог закрепиться в основной команде Норвегии по лыжным гонкам из-за высокой конкуренции. И на более-менее постоянной основе в главной сборной он стал выступать лишь с сезона 2016/2017.

4 января 2017 года в немецком Оберсдорфе, на дистанции гонки преследования норвежец показал третью скорость дня, а спустя два дня в итальянском Тоблахе впервые попал в топ-3 на этапе Тур де Ски, входящего Кубка мира. Спустя год, 16 декабря 2017 года Симен Хегстад Крюгер одержал свою первую победу на этапе Кубка мира — он выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км. Спустя две недели лыжник победил на аналогичной дистанции на национальном чемпионате и успешно вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхан.

Во второй день соревнований Олимпиады, в лыжном скиатлоне Симен Хегстад Крюгер взяв старт, на первом километре дистанции упал, образовал завал с участием двух российских спортсменов, сломал свою лыжную палку, но тем не менее догнал лидеров гонки на коньковой части дистанции, и уйдя в отрыв за 3 км до финиша, одержал свою первую мировую лыжную победу, и выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Корее, став олимпийским чемпионом 2018 года.

В сезоне 2018/2019 Крюгер удачно выступил в лыжной многодневке Тур де Ски, заняв 3 место, однако на чемпионате мира в Зефельде он участвовал только в марафоне на 50 км, где был 5-м.

На чемпионате мира 2021 года в немецком Оберстдорфе Симен Хегстад Крюгер завоевал две серебряные медали: в скиатлоне, где уступил только российскому лыжнику Александру Большунову, и в разделке на 15 км свободным стилем, где он проиграл своему соотечественнику Хансу Холунну.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Кубок мира 

* - гонка проходила в рамках Тура

Примечания 

Лыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам